Cinnamon - Canela em inglês
 Cinnamon (interface de usuário) - Interface de usuário para Linux
 Cinnamon Chasers - Projeto de música eletrônica

Desambiguação